Ха́нтингтон-Парк ():

 Хантингтон-Парк — город в округе Лос-Анджелес, Калифорния.
 Хантингтон-Парк (Виргиния) — парк в городе Ньюпорт-Ньюс, Виргиния.
 Хантингтон-Парк (парк штата) — парк штата, Юта.
 Хантингтон-Парк (стадион) — бейсбольный стадион в городе Колумбус, Огайо.